Wróblin – część Opola
 Wróblin – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Głogówek.
 Wróblin Głogowski – opuszczona wieś w Polsce, położona w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w granicach administracyjnych Głogowa